Nolay, comune spagnolo nella comunità di Castiglia e León
Nolay, comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or
Nolay, comune francese nel dipartimento della Nièvre